Hartlepool United Football Club je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Hartlepool v nemetropolitním hrabství Durham. Založen v roce 1908 pod názvem Hartlepools United FAC. Od sezóny 2017/18 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž). V roce 2017 klub poprvé v historii sestoupil z English Football League, stalo se tak po nepřetržité 96 roční účasti.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Victoria Park s kapacitou 7 856 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1908 – Hartlepools United FAC (Hartlepools United Football Athletic Company)
 1968 – Hartlepool FC (Hartlepool Football Club)
 1977 – Hartlepool United FC (Hartlepool United Football Club)

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 1954/55, 1977/78, 1988/89, 1992/93, 2004/05, 2008/09
 EFL Cup
 4. kolo: 1974/75
 FA Trophy
 1. kolo: 2017/18
 EFL Trophy
 Semifinále (Sever): 1987/88

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1908–1921: North Eastern League
 1921–1958: Football League Third Division North
 1958–1968: Football League Fourth Division
 1968–1969: Football League Third Division
 1969–1991: Football League Fourth Division
 1991–1992: Football League Third Division
 1992–1994: Football League Second Division
 1994–2003: Football League Third Division
 2003–2004: Football League Second Division
 2004–2006: Football League One
 2006–2007: Football League Two
 2007–2013: Football League One
 2013–2016: Football League Two
 2016–2017: English Football League Two
 2017– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1908